Сергій Сергійович (Saigon) — український письменник.
 Сайгон — м. Хошимін.